Harewood kan syfta på:

 Harewood, Australien – en ort i Western Australia, Australien
 Harewood (efternamn)
 Harewood, Herefordshire – en civil parish i Herefordshire, England
 Harewood, Jefferson County – i Fayette County, West Virginia, USA
 Harewood, New Brunswick – en ort i New Brunswick, Kanada
 Harewood, Nya Zeeland – en förort till Christchurch, Canterbury, Nya Zeeland
 Harewood, Fayette County – en ort i Fayette County, West Virginia, USA
 Harewood, West Yorkshire – en ort och civil parish i Leeds, West Yorkshire, England
 Harewood Creek – ett vattendrag i Ontario, Kanada
 Mount Harewood – ett berg i British Columbia, Kanada

Se även 
 Harewood Lake – flera